Абдельазиз Аханфуф (; ) — марокканский и немецкий футболист. Выступал за сборную Марокко.

Клубная карьера 
Аханфуф родился в Германии в семье марокканцев. Он является воспитанником таких клубов, как «Айнтрахт» (Рюccельсхайм), «Гинсхайм» и «Киккерс» (Оффенбах). Позже профессионально играл в нескольких немецких клубах. Он присоединился к «Арминии» (Билефельд), перейдя из «Дуйсбурга» в начале сезона 2006/07. Играл за Билефельд до декабря 2007 года, пока не получил серьёзную травму в результате автомобильной аварии. В январе 2008 года Аханфуф подписал контракт на три с половиной года с висбаденским «Вееном».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на fupa.net 

Футболисты Германии
Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Штутгарт II»
Игроки ФК «Унтерхахинг»
Игроки ФК «Ганза»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Динамо» Дрезден
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Дуйсбург II»
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Арминия II» Билефельд
Игроки ФК «Веен»
Игроки ФК «Шабаб Риф»
Игроки ФК «Дармштадт 98»